Řezníček, Rezniček bzw. Reznicek ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Nikolaus von Reznicek (1860–1945), österreichischer Komponist
 Felicitas von Reznicek (1904–1997), deutsche Schriftstellerin und Alpinistin
 Ferdinand von Rezniček (1868–1909), österreichischer Maler
 Franz Reznicek (* 1903), österreichischer Architekt
 Hans-Jürgen Reznicek (* 1953), deutscher Musiker
 Josef Řezníček (* 1966), tschechischer Eishockeyspieler
 Liselotte „Liese“ Reznicek (* 1955), deutsche Musikerin, Mitglied der Band Mona Lise
 Paula von Reznicek (1895–1976), deutsche Tennisspielerin

 Tomáš Řezníček (* 1985), tschechischer Handballspieler